Gai Licini Sacerdot (cavaller), cavaller romà 
 Gai Licini Sacerdot (pretor), pretor el 75 aC